Франц Кёниг (; 3 августа 1905, Варт, Нижняя Австрия, Австро-Венгрия — 13 марта 2004, Вена, Австрия) — один из крупнейших, влиятельнейших и значительных кардиналов Римско-католической церкви. Титулярный епископ Ливьяде и коадъютор Санкт-Пёльтена с 3 июля 1952 по 10 мая 1956. Архиепископ Вены с 10 мая 1956 по 16 сентября 1985. Председатель Секретариата по делам не-христиан с 6 апреля 1965 по 27 июня 1980. На момент своей смерти он был вторым старейшим кардиналом в Коллегии кардиналов (98 лет) и самым старейшим по возведению в сан (46 лет носил кардинальскую мантию). Кардинал-священник с 15 декабря 1958, с титулом церкви Сан-Эузебио с 18 декабря 1958 (назначен на консистории от 15 декабря 1958 папой римский Иоанном XXIII). Кардинал-протопресвитер с 13 ноября 1991 по 13 марта 2004.

Начало пути 
Родился Франц Кёниг 3 августа 1905 года в Варте, небольшой деревушке, недалеко от Рабенштайна, Нижняя Австрия, в семье крестьян. Родителями Франца были Франц и Мария Кёниг. Франц был самым старшим из девяти детей. Будущий кардинал Кёниг посещал католическую школу в Мельке (Stiftsgymnasium), при бенедиктинском аббатстве. Позже учился в Риме, в Папском Григорианском университете, где в 1930 году получил степень доктора философии, а в 1936 году стал доктором богословия. Учился также в Папском Германо-венгерском Колледже, в Папском библейском институте (где изучал старо-сирийский язык и древние персидские религии), в Католическом университете Лилля, Франция. Кёниг говорил на немецком, английском, итальянском, французском, испанском, русском, латинском языках, понимал сирийский, а также древнеперсидский и иврит.

Посвящён в священники 29 октября 1933 года в Риме кардиналом Франческо Маркетти Сельваджани, генеральным викарием Рима.

В 1933—1936 годах и 1938—1945 годах работал священником в различных приходах Санкт-Пёльтена. Затем сделал академическую карьеру в Венском и Зальцбургском университетах (первый приват-доцент, позднее профессор в Зальцбургском университете) перед назначением в 1952 году коадъютором Санкт-Пёльтена с правом наследования епархии. Рукоположён в сан 31 августа 1952 года епископом Санкт-Пёльтена Михаэлем Мемелауэром.

Архиепископ и кардинал 

10 мая 1956 года Франца Кёнига назначили преемником кардинала Теодора Иннитцера на посту архиепископа Вены и примаса Австрии, что в будущем автоматически давало шанс стать кардиналом. Но при Пие XII этого не произошло. Только 15 декабря 1958 года Кёниг был возведен в кардиналы на первой консистории Иоанна XXIII, получив титулярную церковь Сан-Эузебио. С 1959 года по 1968 год он также был военным викарием Австрии.

В 1970-х годах он активно работал, вместе с федеральным канцлером Австрии Бруно Крайским над примирением социализма и Римско-католической церкви, хотя в то же время Кёниг яростно выступал против легализации абортов социалистическим правительством Крайского, даже принимая участие в демонстрациях по этому поводу.

Внутри Церкви он главным образом интересовался вопросами экуменизма, с 6 апреля 1965 года по 27 июня 1980 года возглавляя Ватиканский Секретариат по делам не-христиан. В рамках этой своей работы Кёниг посетил Польшу, Румынию и Югославию, где встречался с представителями местных православных церквей. В 1975 году он нанёс визит коптскому патриарху Шенуде III в Египте, в 1978 году встречался с православным патриархом Сирии в Дамаске, а в 1980 году — с католикосом Армянской апостольской церкви Вазгеном I в Москве.

Кардинал Кёниг также сыграл ключевую роль в избрании краковского архиепископа Кароля Войтылы папой римским.

Его преемником на посту архиепископа Вены стал Ханс Герман Гроэр, человек, к назначению которого Кёниг не имел никакого отношения и который был в конечном счёте отправлен в отставку папой римским Иоанном Павлом II из-за сексуального скандала.

До самой смерти кардинал Кёниг был очень активен в митрополии Вены, теперь находящейся на попечении нынешнего архиепископа Вены, кардинала Кристофа Шёнборна, которого в своё время сам Кёниг и рукоположил в священники. В 2003 году, во время отпуска, Кёниг неудачно упал и сломал себе бедро, однако быстро выздоровел и несколькими месяцами позже снова служил мессу.

Кёниг умер во сне 13 марта 2004 года в возрасте 98 лет в монастыре Сестёр милосердия в Вене, где находилась его резиденция. Похоронен в Кафедральном соборе Святого Штефана Вены. На похоронах Франца Кёнига присутствовало огромное количество австрийцев, пришедших проститься со «своим» архиепископом.

Кардинал Кёниг был последним кардиналом, остававшимся в живых, назначенным папой римским Иоанном XXIII.

Награды 
 Большой крест с золотой звездой Почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой»
 Орден Двойного белого креста 1 класса (Словакия, 20 ноября 2000 года).
 Большой крест ордена Заслуг перед Республикой Польша (Польша, 7 сентября 1998 года)

Примечания

Ссылки 
 2003 lecture by a prominent Austrian political scientist;
 Cardinal König: man of faith, man of dialogue;
 National Catholic Reporter Obituary;
 Cardinal König’s «Vision for the Church of the Future»;
 Информация

Кардиналы Австрии
Кардиналы Иоанна XXIII
Кардиналы-протопресвитеры
Архиепископы Вены
Почётные граждане Вены
Выпускники Папского Григорианского университета
Выпускники Папского библейского института
Почётные доктора Католического университета Америки
Почётные доктора Венского университета
Почётные доктора Зальцбургского университета
Почётные доктора Загребского университета
Почётные доктора Трнавского университета